Glickman oder Glikman ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Glickman (* 1944), US-amerikanischer Politiker
Dov Glickman (* 1949), israelischer Film- und Theaterschauspieler
 Fred Glickman (1903–1981), US-amerikanischer Komponist, Liedtexter und Geiger
 Gabriel Glikman (1913–2003), russischer Maler

 Isaak Glikman, russischer Musiker, Briefpartner Schostakowitschs
 Leonid Sergejewitsch Glikman (1929–2000), russischer Paläichthyologe
 Nora Glickman (* 1944), argentinisch-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Richard B. Glickman (1926–2018), US-amerikanischer Filmtechniker und Ingenieur
 Stephen Kramer Glickman (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler und Stand-up-Comedian